Ronco est le label d'une compagnie de disque indépendante.

Artistes produits 

 Duane Eddy

Notes et références 

Label discographique indépendant